Télévision : Disney Club est le nom de plusieurs émissions consacrées à Disney diffusées en Europe ou au Brésil dans les années 1990 et au début des années 2000.
   : diffusé de 1991–1995 sur ARD, puis de 1996-2001 sur Super RTL
  : diffusé du  au  sur SBT
  : Disney Club diffusé sur TF1
  : diffusé sur MEGA 
  : diffusé sur Rai Due
  : diffusé entre 1989 et 1992 sur CITV puis de 1993 à 1998 sur GMTV
  : diffusé de 1998-2014 sur ORT
  : Disneyklubben, diffusé du 27 aout 1992 au  sur SVT1

 Musique ; Disney Club est un album regroupant des génériques de dessins animés sorti en 1992